Santa Mildred de Thanet, también llamada Mildreda, Mildryth o Mildthryth (c. 660-después de 732), fue una religiosa que fungió como abadesa de la Abadía de Minster, en Thanet, Kent (Inglaterra). Tras su muerte fue declarada santa y sus reliquias trasladadas a Canterbury.

Biografía 
Nacida hacia 660, Mildred era hija del rey Merewalh de Magonsaete, área similar al actual Herefordshire, un subreino de Mercia. Su madre era Domne Eafe (a veces llamada Santa Eormenburga), bisnieta de Ethelberto de Kent y a veces figura  de la «Leyenda Real de Kent» o «Leyenda Mildred». Al igual que ella, sus hermanas Milburga y Mildgytha también son consideradas santas. En el siglo  Goscelin escribió una hagiografía de Mildred, Vita Mildrethae, mientras que la obra Nova Legenda Anglie, fechada en 1516, aporta un extenso registro de su vida.

La familia materna de Mildred poseía fuertes lazos con los gobernantes merovingios del Reino de los francos. Se dice que la santa fue educada en la prestigiosa  Abadía de Chelles; posteriormente entraría a la Abadía de Minster, la cual había sido establecida por su madre, convirtiéndose en abadesa en 694. Existen numerosas devociones a Mildred en el Paso de Calais, incluyendo Millam, lo que sugiere que los vínculos con el reino de los francos se mantuvieron con el paso del tiempo. 

Mildred murió en Minster en algún momento después de 732 y fue enterrada en la Iglesia de Santa María, en la abadía.

Reliquias 
La sucesora de Mildred como abadesa, Edburga de Thanet, quien mantenía contacto por correspondencia con San Bonifacio de Maguncia, erigió una nueva iglesia para la abadía en Minster, dedicada a San Pedro y San Pablo, y trasladó a la misma los restos de la santa no más tarde de 748. El santuario pasó a ser un lugar de peregrinación, con Mildred convertida en santa patrona de la localidad.

La última abadesa fue Leofruna, quien fue capturada por los daneses en 1011, quedando la abadía abandonada y el templo degradado al rango de iglesia parroquial. Los restos de Mildred, pese a la fuerte oposición local, fueron trasladados a la Abadía de San Agustín en Canterbury en 1030, evento que se conmemora el 18 de mayo (la Iglesia de Santa Mildred, situada dentro de los muros de la ciudad, data de este periodo). Algunas de sus reliquias fueron otorgadas en el siglo  a una iglesia de Deventer, en Holanda, mientras que en 1881 la fiesta en honor a la santa fue oficialmente reinstaurada por el papa León XIII. Al año siguiente, tras la refundación de un monasterio benedictino en Minster, las monjas solicitaron ser trasladadas allí al arzobispo de Utrecht, quien permitió su retorno a Thanet. En 1937 la abadía fue adquirida por religiosas de la Orden de San Benito, siendo una de las reliquias de Santa Mildred trasladada a la misma en 1953.

Árbol genealógico 
El árbol genealógico de esta rama de la familia real de Kent del siglo  deriva de los últimos registros redactados en latín e inglés antiguo. Eadbaldo se convirtió en rey en 616, siendo sucedido por Earcomberto en 640 (posiblemente gobernó junto con su hermano Eormenred, abuelo de Mildred). Egberto subió al trono en 664 y murió en 673.

Referencias

Bibliografía 
 Brooks, Beda: The world of Saint Mildred, c. 660-730. A study of an Anglo-Saxon nun in the golden age of the English Church, Bath 1996, .
 Rollason, David W.: The Mildrith legend. A study in early Medieval hagiography in England. Leicester 1982, .
 Love, R. C., "Mildrith, St" en Michael Lapidge et al., The Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England. Oxford: Blackwell, 1999. .
 Rollason, D. W., The Mildrith Legend: a study in early medieval hagiography in England ("Studies in the Early History of Britain", Leicester University Press) 1982. 
 Introduction and primary texts of three Anglo-Saxon Lives of St Mildreth, dated between 725 and 974, en Old English: Þá hálgan (The Kentish Royal Legend); Caligula 'Life of St Mildrith'; The Lambeth Palace text of Þá hálgan.
O.S.B., "Saint Mildred and her Kinsfolk", Virgin Saints of the Benedictine Order, Catholic Truth Society, Londres, 1903.
Nova Legenda Anglie (ed. 1901.). Vol. II p. 193-197.

Nacidos en el siglo VII
Fallecidos en el siglo VIII
Inglesas del siglo VII
Inglesas del siglo VIII
Monjas cristianas del siglo VIII
Santas